cezura – moment przełomowy rozdzielający wyraźnie różniące się etapy życia, historii, itp. Wyraźnie, jednoznacznie wyznaczający koniec jednej epoki i początek kolejnej.
 cezura w poezji – przerwa międzywyrazowa dzieląca wers na części, np. średniówka
 cezura w muzyce – krótka przerwa w utworze muzycznym pozwalająca na zaczerpnięcie powietrza przez wykonawcę